Ким Чхо Хи (; ) — южнокорейская кёрлингистка.

В составе женской сборной Республики Корея участник зимних Олимпийских игр  (серебряные призёры),  (заняли восьмое место).

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : серебро ().
 : серебро ().
 : золото (, ), серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимних Олимпийских игр 2018
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Республики Корея
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года